Agn har flere betydninger:
 Agn – madding
 AGN (aktiv galakse)
 IATA-kode for Air Gabon